Jan Veerman (zanger) (Kies; 1948), zanger van het eerste uur van BZN, speelde ook in BZN'66 en een duet met Anny Schilder
 Jan Veerman (drummer) (Dekker; 1967), drummer bij de Tribute To The Cats Band, speelde verder bij Power Line, Secret Service en Dutch